Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1951 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maureen Connolly bat Shirley Fry en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Doris Hart et Jean Walker-Smithh.

Parcours 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1951
US Open Simple dames
Sport aux États-Unis en 1951
Août 1951
Sport en septembre 1951